δ-Ring steht für:
 δ-Ring (Mengensystem), ein Mengensystem in der Maßtheorie
 Ring des Uranus, siehe Ringe des Uranus#δ-Ring

Siehe auch:
 Delta-Ring